Namouna ist

 der Titel einer Verserzählung von Alfred de Musset
 der Titel eines Balletts von Édouard Lalo
 der Name des Schiffes Namouna

Siehe auch:
 An Bord der Yacht „Namouna“, Venedig